HB er en forkortelse med flere betydninger:

 Bremen, Nummerplade
 Hadsund Boldklub, en dansk fodbold og håndboldklub fra Hadsund, i Himmerland
 Handelsstandens Boldklub, en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union
 Hasle Boldklub, en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 Havnar Bóltfelag, en færøsk fodboldklub fra Tórshavn
 Herfølge Boldklub, en dansk fodboldklub fra Herfølge, på Østsjælland få kilometer syd for Køge by
 Holstebro Boldklub, en dansk fodboldklub i 2. division
 Hovedstadens Brugsforening, en sammensltuning af brugsforeninger